Strzelanie z karabinu wojskowego z 600 metrów mężczyzn w pozycji dowolnej było jedną z konkurencji strzeleckich rozgrywanych podczas V Igrzysk Olimpijskich w Sztokholmie. Zawody zostały rozegrane 1 lipca w Kaknäs.

Był to pierwszy raz, kiedy to ta konkurencja była rozgrywana na igrzyskach olimpijskich. Aczkolwiek w 1908 strzelano na 1000 jardów(ok. 914.4 metra).

W zawodach wzięło udział osiemdziesięciu pięciu strzelców z dwunastu reprezentacji.

Wyniki

Bibliografia 
 

Strzelectwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1912